Соревнования по плаванию в эстафете 4×200 метров вольным стилем среди мужчин на чемпионате мира по водным видам спорта 2013 года прошли 2 августа. В соревнованиях приняли участие 18 сборных.

Рекорды 
До начала соревнований, мировой рекорды были следующими:

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал

Ссылки 
 Финал (PDF)

Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2013